Брэ́ндон Ва́скес Толе́до (; , Чула-Виста, Калифорния, США) — американский футболист, нападающий клуба «Цинциннати» и сборной США.

Карьера

Клубная карьера 
Васкес — воспитанник академии футбольного клуба «Тихуана». Дебютировал за «» 17 августа 2016 года в матче Кубка Мексики против «Лобос БУАП».

2 декабря 2016 года Васкес подписал контракт с клубом-новичком MLS «Атланта Юнайтед». Свой дебют за «Атланту Юнайтед», 22 апреля 2017 года в матче против «Реал Солт-Лейк», отметил голом.

19 ноября 2019 года на Драфте расширения MLS Васкеса выбрал клуб «Нэшвилл», который в тот же день продал его в «Цинциннати» за $150 тыс. в целевых распределительных средствах. За «Цинциннати» он дебютировал 1 марта 2020 года в матче первого тура сезона против «Нью-Йорк Ред Буллз». 12 сентября в матче против «Нью-Йорк Сити» забил свой первый гол за «Цинциннати». Был отобран в число участников Матча всех звёзд MLS 2022. 25 августа 2022 года Васкес продлил контракт с «Цинцинннати» до конца сезона 2025 с опцией на сезон 2026. По итогам сезона 2022, в котором забил 18 голов и отдал восемь голевых передач, был включён в символическую сборную MLS.

Международная карьера 
В сентябре 2014 года Васкес был вызван в тренировочный лагерь сборной Мексики до 17 лет.

В составе сборной США до 17 лет Васкес участвовал в юношеских чемпионатах КОНКАКАФ и мира 2015 года.

18 января 2023 года Васкес был вызван в ежегодный январский тренировочный лагерь сборной США, завершавшийся товарищескими матчами со сборными Сербии и Колумбии. Свой дебют за звёздно-полосатую дружину, в матче с сербами 25 января, отметил голом.

Достижения 
 
  «Атланта Юнайтед»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2018
 Обладатель Открытого кубка США: 2019
 
 Член символической сборной MLS: 2022
 Участник Матча всех звёзд MLS: 2022

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Цинциннати» 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Футболисты Мексики
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед 2»
Игроки ФК «Цинциннати»